Cakici bzw. Çakici ist ein Familienname türkischer Herkunft folgender Personen:

 Ahmet Çakıcı (* 1963), deutscher Ringer
 Şirvan-Latifah Çakici (* 1980), deutsche Landespolitikerin (Bremen) (Die Linke)

Siehe auch:
 Çakıcı